Lindgens ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lindgens (1825–1913), Bleifarbenfabrikant in Mülheim am Rhein
 Adolf Lindgens junior (1856–1941), Bleifarbenfabrikant
 Hans-Werner Lindgens (* 1949), deutscher Unternehmer
 Johann Wilhelm Lindgens (1734–1793), Mühlenbesitzer in Hamborn und Meiderich
 Ludwig Lindgens (1824–1910), Lederfabrikant in Mülheim an der Ruhr
 Ludwig Lindgens junior (1874–1928), Lederfabrikant in Mülheim an der Ruhr
 Walter Albert Lindgens (1893–1978), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Lederfabrik Lindgens in Mülheim an der Ruhr